est la formule brute de plusieurs isomères.

 styrène ou phényl éthylène, numéro CAS 
 cubane, numéro CAS 
 1,3,5,7-cyclooctatétraène ou COT, numéro CAS 

 polystyrène, numéro CAS